Список пам'яток архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави — затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року № 970.

Поступово пам'ятки виключаються з переліку та переносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 929, від 30 серпня 2017 року N 659, від 25 січня 2018 року N 32, від 23 травня 2018 року N 396, від 21 серпня 2019 року N 763, від 25 червня 2020 р. N 514,від 25 червня 2020 року N 518).

Додатково: Список пам'яток архітектури національного значення

м. Київ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬСКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Примітки

Посилання 
 Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року № 970 . 

Пам'ятки архітектури України
Переліки пам'яток архітектури